Okręty US Navy o nazwie USS  "Callaghan":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Fletcher. Zwodowany w 1943, zatopiony koło Okinawy w 1945.
 Drugi  był niszczycielem rakietowym typu Kidd. Zwodowany w 1979, skreślony z listy w 1998.

Callaghan